Glitterball (Simple Minds) – single van de Schotse band Simple Minds
 Glitterball (Sigma) – single van de Britse dj's Sigma
 Glitterball (televisieprogramma) – Britse televisieshow
 The Glitterball – Britse sciencefictionfilm voor kinderen

Zie ook 
 Discobol